Patagua puede referirse a:

Crinodendron patagua, árbol endémico de Chile, de la familia Elaeocarpaceae.
Myrceugenia exsucca, árbol de la familia Myrtaceae, llamado también petra o pitra.
Myrceugenia planipes, árbol de la familia Myrtaceae, llamado también pitra.
''Aristotelia chilensis, planta de la familia Elaeocarpaceae, llamado también maqui.